Димитър Мутафчиев може да се отнася за:

 Димитър Мутафчиев (1898 - 1925), деец на БКП;
 Димитър Мутафчиев (1903 - 1990), футболист.